Со́ва — река в Архангельской области, правый приток реки Немнюга.

Берёт начало из болотистой местности западнее русла реки Кимжа. Длина реки — 36 км. Площадь водосборного бассейна — более 300 км².

Река замерзает в ноябре и остаётся под ледяным покровом до апреля. Питание снеговое и дождевое.

Притоки: Захарьиха, Большая Ширша, Коваль.

Недалеко от устья реки находятся деревни Совполье и Чижгора Совпольского сельского поселения.

Название Сова в переводе с саамского трактуют либо как жилая (река), либо как дымная (река) — от «suovva» дым; жилище, дом.

Примечания

Топографическая карта 
 

Бассейн Кулоя
Реки Мезенского района
Реки Лешуконского района